Mauri es un apellido que puede referirse a:
  Ernesto Mauri 1791-1836, botánico que utiliza la abreviatura Mauri;
  Graciela Mauri, actriz y cantante;
  Melcior Mauri, ciclista;
  Toño Mauri, actor y cantante;
  Pedro Cortina Mauri, político y diplomático;
  Rosa Mauri, bailarina de ballet;

Mauri puede ser el diminutivo del nombre Mauricio:
  Mauri Ugartemendia, exfutbolista y exentrenador español.

Localidades 
 Mauri (Rõuge), en Estonia.

Otros 
 Mauri (pueblo), denominación latina para la población bereber de la Antigua Mauritania.
 Mauri, personaje ficticio de la serie de TV Aquí no hay quien viva, interpretado por Luis Merlo.